Završnica Europskog prvenstva u košarci - Poljska 2009.  održala se u dvorani Spodek u Katowicama. U njoj su sudjelovale četiri najbolje momčadi natjecanja. U velikom finalu igrali su aktualni svjetski prvaci Španjolci i Srbija. Španjolci su slavili s velikih 85:63, a za najkorisnijeg igrača turnira proglašen je Pau Gasol. Za treće mjesto Grčka je u neizvjesnom susretu pobijedila 57:56 Sloveniju i osvojila brončanu medalju. U najbolju petorku prvenstva uvršteni su: Miloš Teodosić, Vasilis Spanoulis, Rudy Fernández, Erazem Lorbek i već spomenuti Pau Gasol.

Dvorana

Četvrtfinale

Rusija - Srbija

Tijek utakmice
Prvih deset minuta gledali smo efikasnu košarku s obje strane, a s posljednjim zvukom sirene Rusija je vodila 24:21. Međutim, onda kao da su izabranici Davida Blatta nestali s terena. Prvi koš u drugoj četvrtini postigli su tek u osmoj minuti, a Srbija je iskoristila njihov totalni pad i tako na odmor otišla s prednošću 41:28. Kad je Srbija u 25. minuti povela s rekordnih 52:32, to je značilo da su naši susjedi u prethodnih 15 minuta igre napravili seriju od čak 31:8! No, nekoliko izgubljenih lopti i promašenih šuteva donijeli su Rusiji tračak nade uoči posljednje četvrtine.

Naime, Srbija je u posljednje tri i pol minute treće četvrtine ostala bez koša, a Rusija je serijom 9:0 malo zakomplicirala utakmicu. Ipak, Srbi su se na vrijeme probudili i s pet uzastopnih koševa otišli na 59:43 i razriješili sve dileme oko pobjednika. Utakmica je završila rezultatom 79:68. Najefikasniji u sastavu Srbije bio je šuter Uroš Tripković s 18 poena (četiri trice), a slijede ga Kosta Perović i Novica Veličković s po 13 te Miloš Teodosić s 12. Kod Rusa najraspoloženiji bio je Vitalij Fridzon s 15 koševa, dok su jedini preostali dvoznamenkasti bili Sergej Monja (12) i Timofej Mozgov (10).

Francuska - Španjolska

Tijek utakmice

Vrlo dobra španjolska obrana i dekoncentracija Francuza odveli su Španjolce prve do prednosti. U završnici prve četvrtine poveli su 18:10 i Francuska je bila prisiljena hvatati neugodan zaostatak. Do kraja četvrtine ta prednost je narasla na 25:15, a prvo ime tog razdoblja bio je raspoloženi Rudy Fernández koji je ubacio tri trice i ukrao tri lopte. Ništa nisu Francuzi naučili iz te prve četvrtine, nastavili su sa sporom i nepokretljivom igrom u napadu što je Španjolskoj savršeno odgovaralo i prednost je nastavila rasti. Već u 14. minuti bilo je vrlo visokih 35:19 i Francuska je bila pred ponorom. Drugi problem za Francuze u tom početnom razdoblju bio je skok. Španjolci su imali već 16 skokova od čega šest u napadu, a Francuska tek sedam i to dva u napadu. Svih tih šest napadačkih pretvorili su u poene dok su Francuzi svoje pretvorili u izgubljene lopte. Ipak, uspjeli su Francuzi smanjiti na 12 poena zaostatka i naznačiti kako možda mogu zakomplicirati utakmicu u nastavku, ali onda je sve u svoje ruke uzeo Pau Gasol koji niže osam poena i odvodi Španjolsku ponovno na plus 16. Osim toga sredinom četvrtine treći faul zaradio je Ronny Turiaf čime su Francuzi malo izgubili na snazi u reketu. Na poluvrijeme se otišlo s vodstvom Španjolske 47:32 uz 14 poena raspoloženog Gasola.

Ušla je Francuska u drugo poluvrijeme svjesna kako nema mogućnosti za strpljenje već da mora već u trećoj četvrtini spustiti zaostatak ispod deset poena ako misli išta napraviti, ali nije išlo glatko. Španjoli su kažnjavali u početnoj fazi svaku obrambenu pogrešku i tricama Garbajose i Rubija otišli su na do tada najviših 55:36. U jednom trenutku spustili su Francuzi zaostatak na minus 13, ali onda stali i Španjolska je uoči posljednje četvrtine bila na najviših 73:49. Nakon visoke prednosti Španjolci su se malo opustili i Francuska je to kaznila smanjivši na četiri i pol minute prije kraja na 77:66. Rudy Fernández i Pau Gasol ipak uzvratili su laganim koševima i zaustavili francuski nalet. Završilo je uvjerljivo 86:66, Španjolci su sjajnom predstavom otišli u polufinale nošeni odličnom igrom Paua Gasola (28 poena i devet skokova) i Rudyja Fernándeza (16 poena, pet skokova). Kod Francuske Ronny Turiaf bio je usamljen s 12 poena.

Turska - Grčka

Tijek utakmice

Nakon izjednačene prve četvrtine, Grčka je u drugu dionicu ušla puno odlučnije i bolje i to se počelo osjećati na rezultatu. Manje od tri minute trebalo im je za prvi osjetniji bijeg na 24:16. Turski napad izgledao je vrlo konfuzno i loše, međutim Grci nisu uspjeli to iskoristiti i značajnije povest. Nisu uspjeli iskoristiti niti činjenicu da su uništili Turke u skoku 22:4 (11 u napadu) u tom trenutku. Na poluvremenu je bilo 29:26 za Grke, obzirom na viđeno mala prednost, a najveći krivac za to je loš šut za tricu koja bez potrebe forsirana. Neizvjesnost se nastavila i u drugom poluvremenu. Turci su konstantno zaostajali, ali u završnici su uspjeli doći do poravnanja. Cilj Turaka je bio ostati u tom rezultatsku egalu barem do kraja četvrtine, a onda u završnih deset minuta preuzeti kontrolu nad utakmicom. U tome su i uspjeli i četvrtina je završila vodstvom Grka minimalnih 47:46. Na početku treće četvrtine Grčka se ponovno odvaja na četiri poena prednosti i sedam minuta prije kraja ima priliku povećati prednost, ali Schortsanitis održava neizvjesnost i radi korake. Odmah slijedi kazna na drugoj strani, Tunceri ubacuje tricu, a nakon promašaja Calathesa zakucava Türkoğlu i Turska 6:14 prije kraja vodi 53:52. 

Iscrpljeni Bourousis također promašuje polaganje, a Türkoğlu pogađa tricu za 56:52. Imali su Turci nakon toga i kontru, no İlyasova je izgubio korak i nije ju realizirao. No dvije i pol minute prije kraja Turci rade ključno odvajanje. Kod vodstva 60:57 Türkoğlu ubacuje tricu za bijeg na šest poena viška i Grci su se našli u izuzetno teškoj situaciji.Iako su se našli u priličnom minusu, Grci se nisu predavali i minutu i 40 do kraja Zisis tricom smanjuje na 63:61 i vraća nadu. U tome im pomaže i Asik očajno izvedenim slobodnim bacanjima. Grci to kažnjavaju i 36 sekundi prije kraja Printezis s krila ubacuje tricu za vodstvo Grka 64:63. Türkoğlu je uzeo loptu i pokušao nakon 15 sekundi napada neko čudno dodavanje kroz obranu prema Aşıku, nije prošlo i napravljen je brzi faul nad Zisisu. On ubacuje samo jedno bacanje i Turci imaju 18 sekundi za zadnji napad. Odgovornost je preuzeo Ender Arslan pokušao probiti, nije išlo, vratio se i iz drugog pokušaja probio Fotsisa i položio sa sirenom za produžetak.

U produžetku Grci preuzimaju stvari u svoje ruke. Spanoulis i Fotsis serijom 5:0 odvode Grčku na 72:67, Türkoğlu je nakratko smanjio, a onda Spanoulis ubacuje tricu sa sedam i pol metara za 75:69. Međutim, tada İlyasova sprema tricu, a Türkoğlu polaže za smanjenje na 75:74. Dvije lopte prosuo je Zisis i Turci su mogli povesti, ali Türkoğlu je bio neprecizan i devet sekundi do kraja Zisis ima slobodna, no ponovno ubacuje jedno za 76:74. Posljednji napad još jednom uzima Arslan, ovaj put nije prošlo, šutnuo je tricu sa sedam metara, visok luk, dug put, ali stala je na prvom obruču. Kod Grčke najbolji su bili Vasilis Spanoulis s 23 poena i sedam asistencija te Nikos Zisis s 14 poena i sedam skokova. Kod Turske po 13 poena ubacili su Ömer Onan i Hedo Türkoğlu.

Hrvatska - Slovenija

Tijek utakmice
Utakmica je počela čvrsto, a u već u prve tri minute Hrvatska je stigla do bonusa prekršaja. Banić je odmah zaradio tri prekršaja i otišao na klupu. Roko Ukić dohvatio se najopasnijeg Slovenca Jake Lakoviča i odradio sjajan posao u prvom poluvremenu. Ukić je do tada bio ponajbolji igrač na obje strane terena, a Hrvatska je prednost bila konstantna od prve minute. U petoj su vodili 11:4, a odličnim šutem otišli su na 24:15 u 10. minuti u tri pogođene trice iz tri pokušaja. Sjajni Ukić ukrcao je 12 već u prvoj četvrtini, a Lakoviča ostavio bez ubačaja. U drugu četvrtinu Slovenci ulaze agresivno. Lakovič je malo zraka iskoristio za brzih 6 poena i vratio Sloveniju na 27:25 u 13. minuti. Povratkom Ukića na terenHhrvatska je igra opet dobila na protočnosti i kvaliteti, pa smo serijom od 9:0 najprije otišli na 38:27, a u zadnjoj minuti na čak 47:32. Kod 47:34 Hrvatsi su imali loptu za posljednjih 15 sekundi prvog poluvremena, ali onda Popović pravi glupost i dobacuje sucu koji ga je kaznio tehničkom, što su Slovenci iskoristili na maksimalan način i s 5 poklonjenih poena smanjili prednost na 47:39.

Nažalost, bio je to ključni trenutak ove utakmice. Slovenci su produžili niz na 9:0 i došli na 47:41, a nakon što četiri minute Hrvatska je zabila iz igre u trećoj četvrtini, novom serijom od 9:0 Slovenija preuzima vodstvo - 50:53. Istog trenutka kad je Repeša izvadio Ukića, Lakovič je zabio tricu, a Erazem Lorbek bio je počeo briljirati. Hravtska je u trećoj četvrtini zabila samo tri poena, a Slovenci su u 12 minuta napravili seriju od 23:3. U posljednjoj četvrtini proradio je i Vujčić te je s Ukićem držao Hrvatsku u rezultatskom priključku nekoliko minuta, sve dok Repeša nije odlučio da je dosta i posjeo ga na klupu. Na isti način kao što je nepotrebno "ohladio" Prkačina nakon dobre serije u drugoj četvrtini. Slokar je pogodio dvije teške trice u nizu, a Nachbar ubacio zadnja četiri poena koji su Sloveniju odveli u polufinale. I to kako. Nakon Planinićevog isforsiranog šuta pet sekundi prije kraja utakmice pri rezultatu 62:65 Nachbar je šutnuo iz očaja u zadnjoj sekundi slovenskog napada i pogodio.

Polufinale

Španjolska - Grčka

Tijek utakmice
Grci i Španjolci započeli su efikasno utakmicu bez nekih velikih obrana, ali koncentrirano u napadu. Španjolci su u završnici četvrtine uspjeli stvoriti prednost i pobjeći na sedam poena razlike. Odmah na startu druge četvrtine Reyes i Navarro rade mini seriju i Španjolska prvi put hvata dvoznamenkastu prednost te bježi na 31:21, a razdoblje od tri minute bez koša Grka zaključio je Marc Gasol ubačajem za 34:21. Dvoznamenkastu prednost Španjolci su s lakoćom održavali sve do 18. minuti kada Fotsis pogađa tricu za smanjenje na 40:32. Dobro su se Grci držali u toj završnoj fazi prvog poluvremena, imali priliku kod 47:40 još i dodatno smanjiti zaostatak, no nisu uspjeli i Španjolska je na odmor otišla s prednosti 49:40.

Početak drugog poluvremena nije bio najbolji za Grke. Ponovno su se Španjolci uspjeli odvojiti i pobjeći na 53:40 da bi tricom Rudyja Fernándeza u 25. minuti otišli na vrlo visokih 58:42 što je značilo kako Španjolska jednom nogom ulazi u finale. Do kraja četvrtine rutinski su Španjolci držali prednost, uspjeli su tek u nekoliko navrata Grci doći do minus 12, ali to nije bila neka posebna prijetnja. U posljednju dionicu ušlo se vodstvom Španjolske 64:51, brzo su Španjolci pobjegli na 20 poena viška i do kraja susreta bez problema čuvali prednost i visoko slavili 82:64. Kod Španjolske najbolji su bili Pau Gasol s 18 poena i šest skokova te Rudy Fernández s 14 poena. Kod Grčke Ioannis Bourousis ubacio je 11 poena uz sedam skokova, a Nick Calathes ubacio je deset poena.

Srbija - Slovenija

Tijek utakmice

Susret je započeo u pomalo neuobičajenom tonu za tako ranu fazu. Srbija je dobro otvorila i povela 6:2, međutim onda je došlo do velike krize u napadu i Slovenija je napravila čak 13:0 i povela 15:6. Na krilima vrlo raspoloženog Nachbara Slovenija je prvu dionicu dobila s 19:11. Na početku drugog poluvremena Srbija se vraća u igru. Smanjuje na 21:15, a nakon toga Slokar još radi nesportsku i Veličković i Perović spuštaju zaostatak na 21:19. Odmah odgovaraju braća Domen i Erazem Lorbek koji vraćaju Sloveniju na mirnih 29:21. Do odlaska na odmor Slovenija je s lakoćom čuvala visoku prednost i na poluvrijeme je odnijela vodstvo 45:35 sa 16 poena i sedam skokova Erazema Lorbeka te 12 poena Domena Lorbeka.

S vrlo dobrom igrom Slovenci su nastavili i u trećoj dionici, međutim Srbija se podignula i u posljednjoj minuti uspjela doći na malih 57:55, da bi u posljednjoj sekundi Marković skočio u napadu i iznudio prekršaj Golemca. Marković je ubacio jedno bacanje i u posljednju četvrtinu se ušlo s malim vodstvom Slovenije 57:56. U posljednjoj četvrtini trebalo je samo tri minute Teodosiću da se razigra. Spremio je dvije trice i na taj način Srbiju na sedam i pol minuta prije kraja odveo do prednosti 62:58. U završnih pet minuta ušlo se s minimalnom prednosti Srbije 67:66, a Slovenija još zbog pet prekršaja ostaje i bez svog najboljeg igrača Erazema Lorbeka, odmah iza njega petu osobnu zarađuje i Milenko Tepić, a na ulasku u posljednje četiri minute na 67:67 poravnava Nachbar. Iako se činilo kako je Slovenija u lošijoj situaciji, ipak rade preokret. Veteran Goran Jagodnik ubacuje tricu i hvata skok u napadu te polaže za 72:69, plus tri Slovenije. Teodosić zatim ubacuje jedno bacanje, a Domen Lorbek 2:20 do kraja ubacuje novu tricu za velikih 75:70. Nenad Krstić nastavlja u dobrom ritmu s linije slobodnih, ali na drugoj strani Jagodnik iz nemoguće pozicije ubacuje novu tricu za ogromnih 78:72. Na isteku 39. minute Lakovič nepotrebno radi prekršaj na trici nad Teodosiću koji ubacuje sva tri bacanja, Slovenci gube loptu i 54 sekunde prije kraja još nepotrebnije Brezec radi namjerni prekršaj. Teodosić je ubacio jedno bacanje za smanjenje na 78:76, zatim je neuspješno prodro i Slovenija je ostala u prednosti. Lakovič je ubacio samo jedno bacanje i na drugoj strani 22 sekunde prije kraja tricom na 79:79 poravnava Teodosić. Sloveniji je ostalo dovoljno vremena za posljednji napad, Lakovič je išao sam, ali nije položio. Veličkovićev pokušaj s centra nije bio precizan i odlazi se u produžetak.

Produžetak puno bolje otvara Srbija i već nakon dvije minute igre poslije trice Tripkovića vodi 86:79. Umjesto da mirno sačuvaju tu kapitanu prednost do kraja susreta, košarkaši Srbije staju u napadu, Slovenija preko linije slobodnih bacanja radi 5:0 i komplicira utakmicu. Međutim ponajbolji igrač Slovenije na ovom Europskom prvenstvu Miloš Teodosić tricom vraća na plus pet. 45 sekundi prije kraja susreta Slovenija je ponovno u igri i smanjuje na 89:88, ali 26 sekundi prije kraja Teodosić ubacuje novu tricu da bi na drugoj strani 14 sekundi kasnije uzvratio Lakovič. 12 sekundi do kraja Srbija je imala napad i 92:91. Lakovič je napravio brzi prekršaj nad Teodosiću koji ubacuje oba bacanja i Sloveniji ostaje deset sekundi. Uslijedili su brzi prekršaji i "penal završnica", ključan je bio jedan promašaj Same Udriha i Srbija slavi 96:92. Najbolji kod Srbije bili su Miloš Teodosić s 32 poena te Krstić i Perović s po 18 poena. Kod Slovenije 25 poena uz deset skokova upisao je Erazem Lorbek, a 22 poena dodao je Domen Lorbek.

Utakmica za 7. mjesto

Rusija - Turska

Tijek utakmice
Nakon poraza od Grka u produžetku u četvrtfinalu, igra Turaka se posve raspala. Protiv Francuske su igrali jako dobro u većem dijelu prvog poluvremena i imali visoko vodstvo, a onda stali. Protiv Rusa su pak sjajno otvorili utakmicu i također stali. Počelo je vodstvom Turaka 9:0 uz vrlo lošu igru Rusije u napadu. Međutim onda se Rusima otvorilo i vrlo brzo su posve preuzeli igru u svoje ruke. Što je najvažnije krenula ih je trica, pogađali su iz svih pozicija i u jednom trenutku u prvom poluvremenu imali su nevjerojatnu tricu 8/10. Prednost koju su sagradili nisu ispuštali u nastavku susreta, dapače, povećali su ju na iznad 20 poena prednosti i na kraju slavili 89:66. Kod Rusije najistaknutiji bili su Vitalij Fridzon s 25 poena i pet asistencija, Anton Ponkrašov sa 16 poena i devet asistencija te Aleksej Zozulin sa 16 poena i sedam skokova. Kod Turske Ömer Aşık ubacio je 24 poena uz 11 skokova.

Utakmica za 5. mjesto

Hrvatska - Francuska

Tijek utakmice
Obje reprezentacije u utakmicu su ušle bez svojih najboljih igrača na ovom natjecanju. Tony Parker i Roko Ukić dobili su zasluženu poštedu, a njihovi suigrači su krenuli u neopterećenu utakmicu za peto mjesto. Francuzi su poveli od prve minute, mi smo dvaput uspjeli izjednačiti (2:2 i 9:9), ali u vodstvo nismo prešli. Prvu četvrtinu završili smo sa zaostatkom od 12:21, a krajem druge primaknuli smo se na 24:25. No, u samo dvije minute Francuska je serijom 9:0 otišla na 24:34, a "šećer" na kraju prvog poluvremena bila je trica s centra Antoinea Diota. Francuzi su najvišu prednost imali u 28. minuti (31:46), no Hrvati su odgovorili serijom od 14:0 u naredne tri minute i primakli se na obećavajućih 45:46 u prvoj minuti zadnje četvrtine.  No, opet je stigao francuski odgovor, a posljednju prigodu imali smo kod 56:60 tri minute prije kraja. Propušten hrvatski napad i pet poena Francuske konačno su riješili susret i Francuskoj osigurali peto mjesto.

Utakmica za 3. mjesto

Slovenija - Grčka

Tijek utakmice
U susretu malog broja koševa Slovenija je cijelo vrijeme bila u zaostatku i Grčka takvu priliku nije popustila. U završnici je danas posve indisponirani Spanoulis pružio Sloveniji priliku promašajima s linije slobodnih bacanja, ali vremena ipak nije bilo za preokret. Nakon većim dijelom ravnopravne igre u prvoj četvrtini, Slovenija drastično pada i gotovo pet minuta ostaje bez poena. Za to vrijeme Grci rade velikih 12:0 i sve do ubačaja Erazema Lorbeka u 12. minuti ostaju bez poena, a Grčka za to vrijeme bježi na 23:13. Bilo je to ključno razdoblje nakon kojeg se Slovenija u prvom poluvremenu više nije uspjela vratiti. Na kraju je Grčka otišla na odmor s vodstvom 31:24 uz odličnu igru Sofoklisa Schortsanitisa koji je ubacio čak 14 poena u tom razdoblju igre.

U poluvremenu utakmice za treće mjesto objavljena su imena novih članova Fibine Kuće slavnih, a među njima je bio i veliki Bill Russell koji je ovacijama pozdravljen prilikom izlaska na parket. Sedam minuta drugog poluvremena Slovenci nisu imali baš nikakvog rješenja za sjajnu grčku obranu i Grci su lako držali prednost sedam do devet poena. Međutim nakon jednog promašaja Spanoulisa, Slokar ubacuje tricu za smanjenje na 38:33 što daje nadu Sloveniji. Deset minuta do kraja susreta Grčka je imala vodstvo 42:37, Schortsanitis je i u ovom razdoblju bio jako dobar, a priključio mu se s nekoliko atraktivnih poteza u završnici i mladi Calathes. No ono što je napravio dobro, malo je pokvario kada je išao na atraktivno dodavanje iza leđa i samo dodao Nachbaru u kontru, a zatim je i tri sekunde prije kraja promašio otvorenu tricu. Odličan početak Slovenaca u posljednjoj dionici i nakon trice Same Udriha došli su na samo poen zaostatka 45:44. U posljednje tri minute ipak se ušlo s osjetnijom prednosti Grčke 51:46 nakon Schortsanitisove serije slobodnih bacanja. Dvije minute prije kraja susreta na plus pet Grka, sviran je dvojben prekršaj Schortsanitisu u napadu što je dalo Sloveniji još jednu priliku. Tu priliku je iskoristio Lakovič koji ubacuje tricu za 51:49, a minutu i pol prije kraja na drugoj strani Spanoulis baca airball s trice, no od poravnanja nije bilo ništa s obzirom na to da niti Lorbek nije precizan. 31 sekundu prije kraja susreta Fotsis ubacuje tricu sa sedam i pol metara što odvodi Grke na velikih 54:49. Lakovič je na drugoj strani brzo položio, a Spanoulis ubacio jedno bacanje za 55:51. Devet sekundi prije kraja Lakovič je ubacio tricu za 57:56, pet sekundi kasnije Spanoulis promašuje oba slobodna bacanja, Nachbar vuče loptu i šutira iz teške situacije jedva u polju Grka i ne pogađa, a Grci slave pobjedu 57:56.

Najbolji kod Grčke bili su Sofoklis Schortsanitis s 23 poena i šest skokova te Ioannis Bourousis s devet poena i sedam skokova. Kod Slovenije 16 poena ubacio je Jaka Lakovič, a 12 poena uz devet skokova dodao je Erazem Lorbek.

Finale

Španjolska - Srbija

Tijek utakmice
Španjolska je uraganski krenula u utakmicu. Sijevalo je sa svih strana pa su tako zahvaljujući odličnoj trici vrlo brzo odmakli i u završnici prve četvrtine već bili na 20:7. Četvorica iz startne petorke su šutirali dotad trice i sva četvorica su pogodili uz ukupno samo dva promašaja. Ipak taj prvi nalet su Srbi uspjeli zaustaviti i prvu dionicu završiti sa zaostatkom od deset poena, 24:14. U drugoj četvrtini do polovice su se držali na nekih desetak poena zaostatka. Onda Španjolska radi seriju 8:0 i bježi u 15. minuti na već visokih 34:18. Tek što je krenula 17. minuta već je po prvi put dostignuta granica od 20 poena prednosti, Španjolci su imali ogromnih 40:20. Na poluvrijeme se otišlo s ogromnih 52:29 za Španjolsku koja je već u prvih 20 minuta ubila utakmicu. Na Srbiji se osjećao umor, kasnili su na obje strane, nije ih služio niti šut i na kraju španjolska prednost nije čudila.

U drugo poluvrijeme Srbija je ušla odlučnija barem da smanji taj veliki zaostatak. Sredinom treće četvrtine uspjeli su se spustiti na ispod 20 poena zaostatka, Španjolce je malo stao šut i Srbija je u 27. minuti nakon Krstićevih 2+1 smanjila na aktivnijih 58:44. Kako se nada pojavila, tako je brzo i nestala. Španjolska je ponovno ubacila u brzinu više, napravila seriju 9:0 i ponovno podigla prednost na visokih 67:44. Preostalo je bilo još deset minuta rezultatski nezanimljivih, deset minuta Španjolcima za ekshibiciju i pripremu slavlja te deset minuta Srbiji za smanjenje ogromnog zaostatka. Svjesni kako je sve gotovo, treneri su ubacili one koji su na ovom prvenstvu manje igrali. Više nije bilo ozbiljne igre, samo se čekao kraj susreta za početak španjolskog slavlja. 

Španjolska je na kraju slavila 85:63 predvođena Pauom Gasolom koji je ubacio 18 poena uz 11 skokova te Rudyjem Fernándezom koji je ubacio 13 poena. Kod Srbije su Tripković i Veličković ubacili po 15 poena.

Najbolja petorka Europskog košarkaškog prvenstva
All-star momčad:
 Razigravač:  Miloš Teodosić
 Teodosić nosi najveće zasluge za ulazak Srbije u finale s posebno upečatljivom polufinalnom predstavom protiv Slovenije. Slovencima je spremio šest trica i 32 poena, a naslov prvog asistenta Prvenstva odnio je velikom zaslugom sjajnom predstavom protiv Litve kada je upisao uz 20 poena čak 12 asistencija. Tijekom turnira prosječno je postizao 14.1 poen, 5.2 asistencije i 2.6 skokova.
 Bek šuter:  Vasilis Spanoulis
 Spanoulis je odigrao sedam vrlo dobrih utakmica na ovom prvenstvu i bio je najbolji igrač brončanih Grka u Poljskoj. Uslijedio je lagani pad u posljednja dva susreta i ukupno svega deset poena uz brojne pogreške. Međutim, Spanoulis je bio među naboljim šuterima prvenstva. Tijekom turnira prosječno je postizao 14.1 poen, 4.2 asistencije i 2.7 skokova
 Nisko krilo:  Rudy Fernández
Uz Paua Gasola najbolji igrač Španjolske bio je bez dvojbe Rudy Fernandez. Fernandez je odigrao odlično prvenstvo iako je nastupio ozlijeđen. Nije bio posve spreman i to se primijetilo u utakmicama, a zbog ozljede je propustio i prvi susret protiv Srbije. Tijekom turnira prosječno je postizao 13.6 poena, 3.5 skoka, 2.1 asistenciju i 2.1 ukradenu loptu.

 Krilni centar:  Erazem Lorbek
 Lorbek je bio najbolji igrač Slovenije, u četvrtfinalu i polufinalu i nezaustavljiv, potvrdio je kako je jedna od najboljih četvorki u Europi. Zbog brojnih problema s ozljedama u slovenskoj reprezentaciji, Lorbek je na sebe preuzeo najveći dio tereta i odveo Sloveniju do dosad najboljeg plasmana. Tijekom turnira prosječno je postizao 16.4 poena, 7.4 skoka i 2.3 asistencije.
 Centar:  Pau Gasol
Najbolji igrač Europskog košarkaškog prvenstva i sasvim zasluženo nositelj titule najkorisnijeg igrača prvenstva. Gasol je bio za klasu iznad svojih protivnika i izuzev prve utakmice sa Srbijom. Tijekom turnira prosječno je postizao 18.7 poena, 8.3 skokova i 2.2 blokade.

Statistika

Poeni

Skokovi

Asistencije

Izvori

Vanjske poveznice 

Službena stranica

2009
Međunarodna košarkaška natjecanja u Poljskoj